Praia Inhame peut désigner :
 Praia Inhame, une localité de Sao Tomé-et-Principe sur l'île de Principe.
 Praia Inhame, une localité et une plage de Sao Tomé-et-Principe au sud de l'île de Sao Tomé.
 la Companhia Agrícola Praia Inhame, dont le siège était à Lisbonne.